Однодо́льные расте́ния () — второй по величине класс покрытосеменных, или цветковых, растений. Однодольные насчитывают около  видов, 2800 родов и 60 семейств, что составляет около ¼ общего разнообразия цветковых растений. В конце XX — начале XXI веков ботаники-систематики увеличили количество семейств однодольных за счёт дробления уже существующих, так что в некоторых системах классификации растений «старое» семейство Лилейные распределено по нескольким десяткам семейств. Самым многочисленным семейством является Орхидные (899 родов,  вид), отличающиеся чрезвычайно сложными, красивыми цветками. На втором месте по количеству видов стоит очень важное в хозяйственном отношении семейство Злаки (759 родов,  вида). Другие большие семейства — Осоковые (110 родов, 5784 вида), Ароидные (117 родов, 3368 видов) и Пальмовые (185 родов, 2522 вида).

Название и особенности 
Традиционными латинскими названиями для этой группы растений являются Monocotyledoneae и Monocotyledones, хотя, например, в системе Кронквиста (Cronquist) их официальное название — Liliopsida (лилиопсиды). Так как однодольные — группа рангом выше семейства, выбор названия ничем не ограничен. Статья 16 МКБН позволяет как описательное название, так и имя, образованное от типового рода группы.

Латинские научные названия Monocotyledones (Monocotyledoneae) произошли от  — один, единственный и  (от ) — семядоля; Liliopsida — от названия рода  — лилия.

Традиционное русское название однодольные дано от того, что зародыши большинства представителей класса имеют только одну семядолю в противоположность двудольным, у которых их обычно две. С диагностической точки зрения определение количества семядолей не является ни легко доступным способом, ни надёжной отличительной характеристикой растения. Различение однодольных и двудольных впервые было использовано в систематике растений в начале XVIII века английским натуралистом Дж. Рэем.

Однодольные — значительно более монолитная группа, чем Двудольные. Их отличительные признаки:
 мочковатая корневая система, зародышевый корешок обыкновенно скоро перестаёт расти и заменяется придаточными корнями,
 стебли редко ветвятся, стеблевые сосудистые пучки замкнутые, проводящие пучки на поперечном срезе стебля расположены беспорядочно,
 листья большей частью стеблеобъемлющие, всегда без прилистников, обыкновенно узкие с параллельным или дуговидным жилкованием,
 камбия нет, поэтому утолщения стеблей по типу двудольных или голосеменных не наблюдается,
 цветки обыкновенно построены по тройному типу: околоцветник из двух трёхчленных кругов, тычинок также два раза по три, плодолистиков три, реже вместо числа 3 в цветке наблюдаются числа 2 или 4,
 односемядольный зародыш.

Однако каждый признак сам по себе не может разграничить эти два класса — даже наличие односемядольного зародыша не является «абсолютным» признаком, потому что одну семядолю имеют зародыши многих двудольных ( и другие); зародыши же некоторых однодольных могут описываться как имеющие две семядоли (, ) Таким образом, для того, чтобы установить класс, необходим весь комплекс отличительных признаков.

Классификация

Происхождение 
Однодольные представляют собой монофилетическую группу, возникшую на заре истории развития покрытосеменных растений. Древнейшие бесспорные ископаемые находки однодольных относятся к позднему меловому периоду (около 90 млн лет).

Однодольные возникли практически одновременно с двудольными. По поводу происхождения однодольных среди учёных нет согласия. Наиболее распространена точка зрения, что однодольные произошли от примитивных двудольных (таких, как современные семейства Кувшинковые или Перечные) и развивались во влажной среде (по берегам рек и озёр). Другая точка зрения состоит в том, что, наоборот, двудольные произошли от примитивных водно-болотных однодольных (тем самым утверждается, что предковые формы цветковых могли быть травянистыми растениями).

К концу мелового периода наибольшее распространение в растительных сообществах получили семейства Пальмовые, Злаки и Осоковые. Семейства же Орхидные и Бромелиевые — по-видимому, самые молодые семейства класса.

Системы APG 
В системах классификации цветковых растений, разработанных «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group, APG), — APG I (1998), APG II (2003), APG III (2009), APG IV (2016) — не используются таксоны, имеющие ранг выше порядка. Роды, семейства и порядки, входящие в эти системы, объединены в неформальные группы (клады), для которых авторы не стали устанавливать формальные научные (латинские) названия, объясняя это тем, что такие группы являются в достаточной степени условными; названия этих групп даны в указанных системах только на английском языке. Однодольным растениям в этих системах соответствует не традиционный класс Liliopsida (Monocotyledones), а группа monocots.

Состав группы monocots в Системе классификации APG IV (в виде кладограммы):

Система Кронквиста 
Более традиционной классификацией является система Кронквиста (1981), согласно которой все однодольные разбивались на пять подклассов со следующими порядками:
Алисматиды (Alismatidae)
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
Арециды (Arecidae)
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
Коммелиниды (Commelinidae)
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
Зингибериды (Zingiberidae)
 Порядок 
 Порядок 
Лилииды (Liliidae)
 Порядок 
 Порядок

Примечания

Литература 
 Жизнь растений. В 6 т. — Т. 6. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1982. — 543 с.

Ссылки 
 
 

Цветковые
Классы растений